Епархия Лангра (, ) — епархия в составе архиепархии-митрополии Реймса Римско-католической церкви во Франции. В настоящее время епархией управляет епископ Жозеф де Мец-Нобла.

Клир епархии включает 60 священников (53 епархиальных и 7 монашествующих священников), 17 диаконов, 9 монахов, 101 монахиню.

Адрес епархии: 11 rue des Platanes, B.P. 1036, 52008 Chaumont CEDEX, France.

Территория 
В юрисдикцию епархии входит 31 приход в департаменте Верхняя Марна в регионе Шампань — Арденны во Франции.

Кафедра епископа находится в городе Лангр в церкви Святого Мамета. На территории епархии в Шомон находится малая базилика Святого Иоанна Крестителя.

История 
Кафедра Лангра была основана в III веке, и в начале являлась епископством-суффраганством митрополии Лиона.

В IX веке епархия была разделена на большее число архидиаконатов: с 2 в 801 году до 6 в 903 году. В 830 году в Лангре прошёл поместный собор.

При правлении Меровингов и Каролингов многие епископы Лангра проживали в Дижоне.

В средние века епископы Лангра получили светскую власть в границах епархии с титулом графов. Им было также предоставлено право чеканить монету. Епископы Лангра пользовались привилегией нести скипетр во время коронации королей Франции.

9 апреля 1731 года епархия Лангра уступила часть своей территории в пользу новой епархии Дижона.

После конкордата 1801 года буллой Qui Christi Domini Папы Пия VII от 29 ноября 1801 года епархия Лангра была упразднена, а её территория разделена между епархиями Дижона и Труа. Тем не менее, епископ Сезар-Гийом де Ла Люзерн не оставил кафедру.

Новый конкордат, подписанный в июне 1817 года содержал пункт о восстановлении епархии. 1 октября 1817 года епископ Сезар-Гийом де Ла Люзерн, став кардиналом, был вторично поставлен на кафедру Лангра. Но конкордат не вступил в силу, поскольку не был ратифицирован парламентом в Париже.

6 октября 1822 года епархия была восстановлена буллой Paternae charitatis Папы Пия VII.

8 декабря 2002 года епархия Лангра вошла в церковную провинцию архиепархии Реймса.

Ординарии епархии 
 святой Сенатор (200);
 святой Иуст (220/240);
 святой Дезидерий (264);
 Мартин (284—301);
 Гонорат (301—327);
 святой Урбан (327—375);
 Павлин I (375—410);
 Фратерн I (411—448);
 Фратерн II (448—455);
 святой Апрункул (456—484) — назначен епископом Клермона;
 Арментарий (485—490);
 Венанций (490—493);
 Павлин II (493—498);
 Пациент (498—501);
 Альбизо (501—506);
 святой Григорий (507—539);
 святой Тетрик (539—572);
 Паппол (572—583);
 Муммол Добрый (581—588);
 Мигетий (упоминается в 614);
 Модоальд (625—626);
 Бертоальд (упоминается в 628);
 Сигоальд (650—660);
 Вульфранд (660—670);
 Годин (670—680);
 Адоин (680—682);
 Гарибальд (682—685);
 Эрон (686—713);
 Евсторгий (713—742);
 Водье (758);
 Хероальд (759);
 святой Герульф (759—772);
 Ариольф (772—778);
 Бальдрик (778—790);
 Бельто (790—820);
 Альберик (820 — 21.12.838);
 Тибо I (849—859);
 Исаак (859—880);
 Жильон де Турню (880—889);
 Тибо II (891—899);
 Аргрен (899—910/911);
 Гарнье I (912 — 19.07.923);
 Гоцелен де Бассиньи (925—931);
 Летерик (932);
 Эрик (934—942);
 Ашар (948 — 27.12.967);
 Видрик (970 — 20.08.980);
 Бруно де Руси (980—1015);
 Ламберт де Бассиньи (1016 — 24.08.1031);
 Ришар (1031);
 Юг де Бертей (1031—1049);
 Ардуэн (1050 — 29.09.1065);
 Гуго Рено (1065 — 03./05.04.1085);
 Роберт Бургундский (1085 — 19.10.1110);
 Жосеран де Брансьон (1113—1125);
 Гийен (1125 — 01./03.08.1136);
 Гильом I де Сабран (1136—1138);
 Годфруа де ла Рош-Ванно (1140—1163) — цистерцианец;
 Готье де Бургонь (1163—1179);
 Манассе де Бар (1179—1193);
 Гарнье II де Рошфор (1193—1199);
 Отен де Вандёвр (1200—1203);
 Роберт де Шатильон (1204—1208);
 Гильом де Жуанвиль (1209 — 24.04.1219) — назначен архиепископом Реймса;
 Юг де Монреаль (1219—1232);
 Робер де Туррот (1232 — 03.08.1240) — назначен епископом Льежа;
 Юг де Рошкорбон (20.02.1245 — 13.04.1250) — бенедиктинец;
 Ги де Рошфор (1250 — 18.06.1266);
 Ги де Женев (1268—1291/1292);
 Жан де Рошфор (23.07.1295 — 1305);
 Бертран де Гот (1306 — 11.11.1306) — назначен епископом Ажена;
 Гильом де Дюрфор де Дюра (15.11.1306 — 1319) — назначен архиепископом Руана;
 Луи де Пуатье (13.12.1320 — 26.08.1325) — назначен епископом Меца;
 Пьер де Рошфор (26.08.1325 — 1328);
 Жан де Шалон (06.04.1328 — 23.05.1335);
 Ги Боде (31.01.1336 — 1337/1338);
 Жан де Пре (20.04.1338 — 25.09.1342) — назначен епископом Турне;
 Жан д’Aрси (25.09.1342 — 13.08.1344);
 Юг де Помар (31.08.1344 — 1345);
 Гийом де Пуатье (05.05.1345 — 06.09.1374);
 Бернар де ла Тур д’Овернь (14.07.1374 — 16.01.1395) — бенедиктинец;
Людовик де Бар (02.04.1395 — 1413);
 Шарль де Пуатье (20.09.1413 — 07.12.1433);
 Жан Гобильон (1434);
 Филипп де Вьенн (12.04.1434 — 1452);
 Жан д’Осси (31.03.1452 — 1453);
 Ги Бернар (09.10.1454 — 28.04.1481);
 Жан III д’Aмбуаз (18.06.1481 — 1497);
 Жан IV д’Aмбуаз (22.05.1497 — 26.09.1512);
 Мишель Буде (1512 — 22.07.1527);
 Клод де Лонгви де Живри (1528 — 09.08.1561) — апостольский администратор;
 Луи де Бурбон (15.10.1563 — 1565);
 Пьер де Гонди (15.05.1566 — 14.12.1569) — назначен епископом Парижа;
 Шарль Перусс де Кар (19.12.1569 — 1614);
 Себастьен Заме (06.04.1615 — 02.02.1655);
 Луи Барбье де Ла Ривьер (15.11.1655 — 30.01.1670);
 Луи Арман де Симьен де Горде (28.09.1671 — 21.11.1695);
 Франсуа-Луи де Клермон-Toннерр (23.07.1696 — 12.03.1724);
 Пьер де Пардайян де Гондрен (20.11.1724 — 02.11.1733);
 Жильбер Гаспар де Монморен де Сен-Эрен (01.12.1734 — 19.05.1770);
 Сезар-Гийом де Ла Люзерн (10 сентября 1770 — 27 января 1802);
 Антуан-Юбер Ванделенкур (1791—1802 — антиепископ;
 Сезар-Гийом де Ла Люзерн (1 октября 1817 — 21 июня 1821);
 кафедра упразднена (1801—1822);
 Жильбер-Поль Арагоне д’Oрс (17.11.1823 — 20.06.1832);
 Жак-Мари-Адриен-Сезар Матьё (23.09.1832 — 22.06.1834) — назначен архиепископом Безансона;
 Пьер-Луи Паризи (28.08.1834 — 12.08.1851) — назначен епископом Арраса;
 Жан-Жак-Мари-Антуан Герен (15.10.1851 — 19.03.1877);
 Гийом-Мари-Фредерик Буанж (15.06.1877 — 05.05.1884);
 Альфонс-Мартен Ларуэ (13.11.1884 — 14.12.1899);
 Себастьен Эршер (07.12.1899 — 19.01.1911);
 Мари-Огюстен-Оливье де Дюфор де Сиба де Лорж (09.02.1911 — 03.09.1918) — назначен епископом Пуатье;
 Теофиль-Мари Лувар (10.03.1919 — 31.10.1924) — назначен епископом Кутанса;
 Жан-Батист Тома (30.03.1925 — 16.01.1929);
 Луи-Жозеф Фийон (21.06.1929 — 24.12.1934) — назначен епископом Буржа;
 Жорж-Эжен-Эмиль Шоке (29.05.1935 — 11.02.1938) — назначен епископом Тарб-э-Лурда;
 Фирмен Лами (27.07.1938 — 05.06.1939);
 Луи Широн (06.10.1939 — 15.01.1964);
 Альфред-Жозеф Аттон (15.01.1964 — 05.08.1975);
 Люсьен-Шарль-Жильбер Дало (05.08.1975 — 12.12.1980) — назначен архиепископом Безансона;
 Леон Эме Таверде (14.10.1981 — 16.12.1999);
 Филипп-Жан-Мари-Жозеф Генеле (16 декабря 1999 — 21 января 2014);
 Жозеф де Мец-Нобла (21 января 2014 — по настоящее время).

Статистика 
На конец 2004 года из 193 768 человек, проживающих на территории епархии, католиками являлись 140 000 человек, что соответствует 72,3 % от общего числа населения епархии.

|-
| 1950 || 180.000 || 181.840 || 99,0 || 272 || 244 || 28 || 661 ||  || 55 || 356 || 444
|-
| 1970 || 205.000 || 216.700 || 94,6 || 197 || 170 || 27 || 1.040 ||  || 45 || 273 || 444
|-
| 1980 || 196.800 || 214.000 || 92,0 || 146 || 123 || 23 || 1.347 ||  || 36 || 175 || 444
|-
| 1990 || 205.400 || 223.600 || 91,9 || 116 || 99 || 17 || 1.770 || 7 || 34 || 150 || 548
|-
| 1999 || 180.000 || 200.000 || 90,0 || 81 || 73 || 8 || 2.222 || 10 || 12 || 121 || 31
|-
| 2000 || 160.000 || 198.000 || 80,8 || 75 || 67 || 8 || 2.133 || 10 || 12 || 120 || 31
|-
| 2001 || 160.000 || 198.000 || 80,8 || 75 || 67 || 8 || 2.133 || 12 || 11 || 113 || 31
|-
| 2002 || 140.000 || 194.873 || 71,8 || 70 || 64 || 6 || 2.000 || 12 || 9 || 113 || 31
|-
| 2003 || 140.000 || 194.873 || 71,8 || 70 || 64 || 6 || 2.000 || 17 || 9 || 106 || 31
|-
| 2004 || 140.000 || 193.768 || 72,3 || 60 || 53 || 7 || 2.333 || 17 || 9 || 101 || 31
|}

Источники 
 Annuario Pontificio за 2005 и предыдущие годы на сайте Сatholic-hierarchy.org, 
 Официальный сайт епархии Лангра
 Границы епархии Лангра на сайте gcatholic.org
 Pius Bonifacius Gams, Series episcoporum Ecclesiae Catholicae, Leipzig 1931, pp. 557–558 
 Konrad Eubel, Hierarchia Catholica Medii Aevi, vol. 1 , p. 307; vol. 2 , p. 178; vol. 3 , p. 226; vol. 4 , p. 221; vol. 5, p. 245; vol. 6, p. 263 
 Булла Qui Christi Domini, в Bullarii romani continuatio, Том XI, Romae 1845, pp. 245–249 
 Булла Paternae charitatis, в Bullarii romani continuatio, Том XV, Romae 1853, pp. 577–585 

Лангр